Dette ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dette, deutscher Fußballspieler
 Jon Dette (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Sabine Tegtmeyer-Dette (* 1961), deutsche Politikerin der Grünen
 Sebastian Dette (* 1958), deutscher Jurist
 Wolfram Dette (* 1951), deutscher Politiker (FDP)